Som en tjuv om natten kan syfta på:

 Som en tjuv om natten (1930), originaltitel Raffles – amerikansk film
 Som en tjuv om natten (1937), originaltitel History Is Made at Night – amerikansk film
 … som en tjuv om natten – svensk film från 1940
 Som en tjuv om natten (1972), originaltitel A Thief in the Night – amerikansk kristen film
 Som en tjuv om natten (1984), originaltitel Thief of Hearts – amerikansk film
 Som en tjuv om natten (2005) – svensk kortfilm